Gérard Morel est un comédien, metteur en scène, auteur-compositeur-interprète français, né en  à Tournon-sur-Rhône (France).

Biographie 

 Il fait quelques apparitions au cinéma et à la télévision dans des films de Robert Enrico, Franck Apprédéris.

Il a été, à sa fondation en 1985 et jusqu’en 2005, le directeur artistique du Théâtre à Découvert, un festival de création théâtrale qui se déroulait à Tournon-sur-Rhône, Saint-Jean-de-Muzols et Tain-l’Hermitage.

Chanson

Spectacles

Autres spectacles

Discographie 
Chez Archipel chanson 

Chez d'autres éditeurs 

Participations 
 2009 : CD - "Chez Leprest II" (dans la chanson Je hais les gosses) 
 2009 : CD - Chtriky "Jouer des jours" (dans les chansons Timoléon le jardinier et La Guinguette de fines gueules) 
 2008 : CD - Yves Jamait "Je passais par hasard" (dans la chanson Les mots chocolat) 
 2006 : CD - Michèle Bernard "Le Nez en l'air" (dans la chanson Par quoi tu commences)

Théâtre 
 1972 > 1978 : Fonde une compagnie de Théâtre amateur, le  Théâtre de la Chenille, où il met en scène et joue Pique-nique en campagne de Fernando Arrabal, Les Fusils de la mère Carrar de Bertolt Brecht, La Farce de Maître Pathelin, et Le Tricycle de Fernando Arrabal.
 1978 > 1981 : Comédien permanent aux Spectacle de la Vallée du Rhône (Alain Rais), il joue dans Le Perroquet Orphelin d'après Prévert, Arthur Rimbaud d'après Rimbaud, Jacques le fataliste et son maître d'après Diderot, Schweyk dans la Deuxième Guerre mondiale de Bertolt Brecht, Gigogne de René Escudié, Le Rêve de Debs d'après Jack London, et met en scène Vilaineries d'après Dario Fo.
 1981 > 1988 : Directeur artistique du Théâtre de la Chenille qui devient compagnie professionnelle, il met en scène et/ou interprète L'Opéra des Gueux de John Gay, George Dandin de Molière, La Serva padrona de Pergolese, Villanelle à trois vilains, une étoile et un alto d'après Ruzzante, Piaf ou Qui j'aurai été de René Escudié, Je dois te tuer, Maria d'après Le Tunnel d'Ernesto Sábato, Bastringues d'après Karl Valentin, Monsieur de Pourceaugnac de Molière, L'Ours et Une Demande en mariage d'Anton Tchekhov, Rhône, première (auteurs multiples), Sans retour ni consigne de Gérard Carré, Regarde les femmes passer de Yves Reynaud, Piaf ou La Fleur à la manche de René Escudié, Lettre d'une inconnue d'après Stefan Zweig.
 1987 > 1988 : La Cruche cassée de Heinrich von Kleist, mise en scène Chantal Morel, Groupe Alerte, Grenoble 
 1988 > 1990 : Le jour se lève, Léopold ! de Serge Valletti, mise en scène Chantal Morel, Centre dramatique national des Alpes 
 1988 > 1993 : La conférence de Brooklyn sur les Galaxies de Serge Valletti, mise en scène Chantal Morel, Centre dramatique national des Alpes 
 1989 : Un jour au début d'octobre d'après Roman avec cocaïne de M. Aguéev, mise en scène Chantal Morel, Festival d'automne, Théâtre de l'Athénée 
 1990 > 1992 : Le Théâtre ambulant Chopalovitch de Lioubomir Simovitch, mise en scène Jean-Paul Wenzel, La Coursive La Rochelle, Théâtre de la Ville
 1993 : Le Roi Lear de William Shakespeare, mise en scène Chantal Morel, L'Hexagone de Meylan, Théâtre Garonne Toulouse 
 1993 > 1996 : La Fin des Monstres de Jean-Paul Wenzel, mise en scène Jean-Paul Wenzel, Les Fédérés, Centre dramatique national de Montluçon , Festival d'Avignon 
 1994 : Les Soldats de Jakob Michael Reinhold Lenz, mise en scène Christophe Perton, Théâtre de Privas 
 1995 : Zpardakos d'après Arthur Koestler, mise en scène Jean-Paul Wenzel, Rencontres d'Hérisson, Théâtre de la Ville
 1996 > 1997 : La Vie de Galilée de Bertolt Brecht, mise en scène Philippe Delaigue, Comédie de Valence, Théâtre de l'Est parisien
 1996 : L’Ile du salut de Franz Kafka, mise en scène Matthias Langhoff, Théâtre de la Ville > Théâtre national populaire
 1998 : Farces de Bernard Faivre, mise en scène Jean-Louis Hourdin, Maison de la Culture d'Amiens 
 1999 > 2000 : L’Inspecteur général de Nikolaï Gogol, mise en scène Matthias Langhoff, Théâtre national de Bretagne, Théâtre des Amandiers
 1999 : Croisade Sans Croix d'après Arthur Koestler, mise en scène Jean-Paul Wenzel, Théâtre national de la Colline 
 2001 : Cavéo - à la recherche du centre perdu (auteurs multiples), mise en scène Jean-Paul Wenzel, 
 2004 : L'Amour d'un brave type de Howard Barker, mise en scène Jean-Paul Wenzel, Comédie de Genève

Notes et références

Liens externes 
 
 

Musicien français
Acteur français de théâtre
Naissance en 1952
Chanteur français du XXe siècle
Chanteur français du XXIe siècle